Las Tablas puede referirse a los siguientes lugares o divisiones administrativas:

 Las Tablas, poblado de la región de Atacama (Chile).
 Las Tablas, poblado de la región de Valparaíso (Chile).
 Las Tablas, Polila y Añina, núcleo de población rural del municipio de Jerez de la Frontera (España).
 Las Tablas, barrio del municipio de Madrid, en el distrito de Fuencarral-El Pardo (España).
 Las Tablas, corregimiento del distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro (Panamá).
 Las Tablas, distrito de la provincia de Los Santos (Panamá).
 Las Tablas, capital de la provincia de Los Santos (Panamá).

Además, puede hacer referencia a:
 Las tablas fluviales, un tipo de ecosistema (humedal), caracterizado por grandes extensiones de agua con poca profundidad.